de NBG-vertaling 1951, een Bijbelvertaling, uitgegeven door het Nederlands Bijbelgenootschap, waarvan het Nieuwe Testament in 1937 en de volledige Bijbel in 1951 verschenen. 
 de Nieuwe Bijbelvertaling die in 2004 door het Nederlands Bijbelgenootschap samen met de Katholieke Bijbelstichting in samenwerking met de Vlaamse zusterorganisaties is gepubliceerd.